Bamböle kan syfta på:
 Bamböle, Finström – en by i Finströms kommun, Åland
 Bamböle, Fredrikshamn – en by i Veckelax-delen av Fredrikshamns kommun, Södra Finlands län